Anne de Tinguy : spécialiste française de la Russie et de l'Ukraine
Charles Louis de Tinguy : ancien député de la Vendée
Jean de Tinguy: ancien député de la Vendée
Lionel de Tinguy : ancien ministre et sénateur de la Vendée
René de Tinguy : chef vendéen

Homonymie de patronyme